ICSD est un sigle qui peut signifier :
 Information and Computing Sciences Division, département du Laboratoire national Lawrence-Berkeley.
 Inorganic crystal structure database.
 International Central Securities Depository, dépositaire central international.
 International Classification of Sleep Disorders.
 International Committee of Sports for the Deaf, Comité international des sports des sourds.